Ischigualastia —  вимерлий рід дицинодонтів з Аргентини. Ischigualastia - травоїдні тварини, свого часу доволі типовий компонент фауни регіону. Час існування - карній-норій.

Опис 
Ischigualastia - велика (близько 3,5 м завдовжки) травоїдна тварина. Загалом зовнішньо нагадувала своїх родичів. Бивнів, на відміну від багатьох дицинодонтів, не мала.

Систематика 

Положення всередині Stahleckeriidae за Sulej & Niedźwiedzki (2019):

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду